Something ()

Альбоми 

 Something (альбом Chairlift)
 Something (альбом Ширлі Бессі)
 Something (альбом Ширлі Скота)

Пісні 

 Something, пісня The Beatles
 Something (пісня Андрюса Появіса)
 Something (пісня Lasgo)